Il doppio della Copa BBVA Colsanitas 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Gisela Dulko e Edina Gallovits-Hall erano le detentrici del titolo, ma Dulko non ha partecipato.

Gallovits-Hall ha giocato con Anabel Medina Garrigues e ha battuto in finale Sharon Fichman e Laura Pous Tió 2–6, 7–6(6), [11–9].

Teste di serie

  Edina Gallovits-Hall /  Anabel Medina Garrigues (campionesse)
  Eléni Daniilídou /  Jasmin Wöhr (semifinali)

  Lourdes Domínguez Lino /  Arantxa Parra Santonja (primo turno)
  Marija Korytceva /  Ioana Raluca Olaru (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Copa BBVA Colsanitas 2011